Giuseppe Steiner – bobbista italiano, nato nel 1893
 Giuseppe Steiner – politico italiano, nato nel 1898
 Giuseppe Steiner – fondista italiano, nato nel 1929